Skočovský je příjmení, které náleží mimo jiné těmto osobnostem:

 Karel Skočovský (* 1980) –  český psycholog, publicista a teolog
 Luděk Skočovský (* 1959) –  český odborník v oblasti informačních technologií
 Miloš Skočovský (1937–2014) –  český politik